Osoby o tym nazwisku:
 Francis Frith – angielski fotograf, podróżnik i wydawca
 Fred Frith – angielski multiinstrumentalista i kompozytor
 Freddie Frith – brytyjski kierowca motocyklow
 William Powell Frith – angielski malarz

Miejscowości:
 Aldington Frith – wieś w Anglii, w hrabstwie Kent, w dystrykcie Ashford
 Chapel-en-le-Frith – miasto w Anglii, w hrabstwie Derbyshire, w dystrykcie High Peak
 Frith Common – wieś w Anglii, w hrabstwie Worcestershire, w dystrykcie Malvern Hills